Оскáр Оскáрович Ви́зель (20 августа 1864, Санкт-Петербург — 27 сентября 1918, Женева) — русский , исследователь Норвегии, основоположник формирования саамского собрания Российского этнографического музея (Санкт-Петербург).

Происхождение и семья 
Оскар Оскарович Визель (Wiesel Oscar Bernhard Franz) происходит из немецко-австрийского рода Визель.

Отец Оскар Борисович Визель (Wiesel Oscar Sigismund) родился в России в 1826 году, выпускник Нежинского лицея, служил в Министерстве финансов, неоднократно выезжал в Берлин, Амстердам и Париж по поручениям императоров Александра II и Александра III, действительный статский советник.

Мать Мари Кристина Пуантэн (de Pointin Marie Christine) 1835-го года рождения. Её отец, Франсуа Пуантэн, с корнями из французской провинции Пикардии, родился в Варшаве при дворе Людовика XVIII во время его изгнания из Франции. Франсуа Пуантэн отличился в России при сооружении серебряного иконостаса Казанского Собора, за что был награждён графом Юлием Помпеевичем Литтой серебряной медалью на Анненской ленте.

Супруга Мариамна (Марианна) Павловна Косаговская - дочь тайного советника Павла Павловича Косаговского, губернатора в разное время Витебска, Одессы, Курска и Полтавы, члена Совета МВД.

Брат Эмиль Оскарович Визель (Wiesel Emil Anton Joseph) (1866—1943) — художник, хранитель музея и действительный член Императорской Академии художеств, организатор международных художественных выставок, член совета Эрмитажа и Русского музея, кавалер Ордена Почётного легиона, эксперт по русской и западной живописи и скульптуре в комиссии при музейном отделе Главнауки (в советское время).

Дипломатическая карьера 
Оскар Оскарович Визель окончил Вторую Санкт-Петербургскую гимназию в 1883 году с серебряной медалью и продолжил обучение в Императорском Санкт-Петербургском Университете на историко-филологическом факультете, который окончил в 1888-м году и был утверждён Советом в степени кандидата. 

Оскар Визель представлял интересы России в Европейских странах как сотрудник Министерства иностранных дел.

1896—1901 г.г. в Гамбурге (Германия), вице-консул, коллежский асессор;

1901—1911 г.г. в Гаммерфесте (Норвегия), консул, в чинах от надворного советника до статского советника;

1911—1912 г.г. в Вроцлаве (Польша), генеральный консул, статский советник;

1912—1916 г.г. в Веве и Женеве (Швейцария), генеральный консул, статский советник;

1917 год в Неаполе (Италия), генеральный консул, действительный статский советник.

Сборники консульских донесений начала 20-го века содержат доклады Визеля о германских капиталах во внеевропейских предприятиях и колониальной политике Германии (1900 г.); народных волнениях в Северной Норвегии, слухи о русской угрозе и массовой измене норвежцев в пользу России (1903 г.).

В 1909 году Второй департамент (бывший Департамент внутренних сношений) Министерства иностранных дел издал составленный О. О. Визелем «Сборник Норвежских узаконений, касающихся торговли и промыслов русских подданых в Северной Норвегии». В основу издания лег устаревший за 25 лет труд А. А. Тетермана. Визелем были обновлены сведения о законах; добавлены постановления о коммунальных городских сборах Тромсё, Гаммерфеста и Вардё; добавлены сведения о норвежских метрических мерах и весах; в качестве приложений приведены наиболее важные законы, касавшиеся русских подданных.

Норвегия. Саамы 
За годы дипломатической службы в Норвегии О. О. Визель увлекается изучением культуры одной из локальных групп кольских саамов. В 1904 и в 1914 году Оскар Оскарович передал в фонды Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург) две коллекции (более 100 экземпляров), которые легли в основу саамского собрания музея и имеют важное источниковое значение.
Коллекции собраны на территории Пазрецкого, Сонгельского и Печенгского погостов и включают в себя одежду, головные уборы, обувь, украшения, различные предметы домашнего быта, упряжь, рыболовные принадлежности, лодки и прочее. В составе коллекций есть также экспонаты, подаренные протоиереем церкви святых Бориса и Глеба Пазрецкого погоста Константином Щеколдиным.

1917 год 
В революционный 1917 год О.О.Визель переводится на службу в Неаполь.
О.О.Визель и его супргуга М.П.Визель являлись членами "Союза возрождения России в единении с союзниками в Риме".

Литература 
 Весь Петербург, адресная и справочная книга. 1894 год. А. С. Суворин.
 Весь Петербург на 1896 год. А. С. Суворин.
 Весь Петербург на 1910 год. 17-й год издания. А. С. Суворин — издатель.
 Весь Петроград на 1913 год: Адресная и справочная книга г. Петрограда на… / ред. А. П. Шашковский.
 Весь Петроград на 1914 год: Адресная и справочная книга г. Петрограда на… / ред. А. П. Шашковский
 Куропятник М. С. Коллекции по этнографии саамов // Материалы по этнографии. Народы Прибалтики, Северо-Запада, Среднего Поволжья и Прмиуралья. СПб.: Деловая полиграфия
 Сборник норвежских узаконений, касающихся торговли и промыслов русских подданных в Северной Норвегии / сост. О. Визель. СПб.: Тип. «Т-ва Худож. печати», 1909. 66 с
 Сборник консульских донесений. СПб., 1900.—Вып. IV.
 Талалай М. Г. Оскар Визель: дипломат и пионер этнографии кольских саамов // Всероссийская научно-практическая конференция «VIII Трифоновские Образовательные чтения»: 17—18 октября 2011 года / Сост. Н.И. Стрельская, Н.П. Грацианова. — Мурманск: МОИПКРОиК, 2012. — С. 75—78. 
 Талалай М. Г. Оскар Визель: дипломат и пионер этнографии Кольских саамов // Баренц-сборник, 1 (1), 2013. Региональное межвузовское научное издание. Сборник статей и материалов. — Мурманск: Изд-во МГУ, 2013. — ISBN 978-5-86185-747-5 — С. 141—144 — (расширенное и переработанное издание)
 Э. Штраус. Моя дорогая Фанничка! / М.П. Бакунин, Ф. Шнайдер, А.О. Визель, Е.В. Потапович, А.Ю. Васильева. – Москва: Кучково поле, 2016.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160304030040/https://2spbg.ru/vipusk1.php?id=1883
 http://landsmann.norge.ru/unknown/
 http://www.ethnology.ru/biobib/Result.php?fnc=7
 http://www.dissercat.com/content/germaniya-i-yugo-zapadnaya-afrika
 http://www.kunstkamera.ru/science/konferencii_i_seminary/2010/skandinavskie_chteniya_2010/
 http://amberbridge.artinfo.ru/userfiles/file/amberjournal/issue12/rus/13_4_RU19.pdf

Выпускники Второй Санкт-Петербургской гимназии
Действительные статские советники
Оскар Оскарович